Cette page contient les pages d'homonymie de Houze, Houzé et Houzée.

Patronyme 

 Anne Houzé, miss Hainaut,  dauphine de Miss France ;
 Antoine Houzé (1802-1879), un géographe français ;
 Émile Houzé (1848-1921), anthropologue belge ;
 Guillaume Houzé, un des dirigeants du groupe Galeries Lafayette ;
 , homme politique CCF de Saskatchewan au Canada ;
 Jean-Jacques Houzé, un footballeur français ;
 Nicolas Houzé, directeur général des Galeries Lafayette et du BHV / MARAIS ;
 Norm Houze, cycliste américain (équipe Black Key Cycling) ;
 Philippe Houzé, président du directoire du groupe des Galeries Lafayette ;
 Pierre Houzé, lieutenant aviateur de la Seconde Guerre mondiale ;
 Robert A. Houze, météorologue américain ;
  (朱厚泽), secrétaire du comité CPC Guizhou (République populaire de Chine), de 1985 à 1987.

Toponyme 

 Houze Hollow, vallée dans le comté de Giles (Tennessee) ;
 La Houzée, hameau de la ville de Thuillies en Belgique ;
 Houzée, affluent du Loir, département de Loir-et-Cher, en France.

Véhicule 
 Houzé-Offenstadt, une moto 500 cm3

Homonymie de patronyme